Cœur d'encre peut désigner :

 Cœur d'encre, roman pour la jeunesse de Cornelia Funke (2003)
 Cœur d'encre, film américain de Iain Softley (2008) tiré du livre de Cornelia Funke